A 2007-es Roland Garros női páros versenyét az Alicia Molik, Mara Santangelo duó nyerte a Katarina Srebotnik és Szugijama Ai alkotta páros előtt.

Kiemeltek 

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (Elődöntősök)
 Cara Black /  Liezel Huber (Elődöntősök)
 Jen Ce /  Cseng Csie (Első kör)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (Harmadik kör)
 Csan Jung-zsan /  Csuang Csia-zsung (Negyeddöntősök)
 Anna-Lena Grönefeld /  Paola Suárez (Első kör)
 Katarina Srebotnik /  Szugijama Ai (Döntősök)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (Negyeddöntősök)

 Elena Likhovtseva /  Jelena Vesznyina ''(Első kör)
 Janette Husárová /  Meghann Shaughnessy ''(Negyeddöntősök)
 Sahar Peér /  Gyinara Szafina ''(Harmadik kör)
 Vania King /  Jelena Kostanić Tošić ''(Első kör)
 Tathiana Garbin /  Meilen Tu ''(Első kör)
 -
 Vera Dushevina /  Tetyana Perebijnyisz ''(Harmadik kör)
 Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko ''(Negyeddöntősök)
 Alicia Molik /  Mara Santangelo (Bajnokok)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

= =

Külső hivatkozások 
 Eredmények

N2